Lengyel Béla (Szolnok, 1990. október 29. –) magyar labdarúgó, az FC Ajka középpályása.

Források 
Lengyel Béla adatlapja a transfermarkt.de oldalon 
hlsz.hu

1990-ben született személyek
Szolnokiak
Szolnoki sportolók
Magyar labdarúgók
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói